Людмила Валериевна Бодниева  (род. 15 октября 1978, город Элиста, Калмыцкая АССР) — российская гандболистка, заслуженный мастер спорта; тренер.

Биография 
Родилась 15 октября 1978 года в городе Элиста Калмыцкой АССР. 

Гандболом начинала заниматься в Волгограде под руководством Василия Васильевича Бушнева, также тренировалась у Левона Акопяна.

Игровая карьера: 1993—2003 — «Аква» (Волгоград), 2003—2013 — «Крим» (Любляна, Словения). 3-кратная чемпионка России (1999—2001), 10-кратная чемпионка и обладательница Кубка Словении (2004—2013). Обладательница Суперкубка Европы (2003, 2004), финалистка Лиги чемпионов (2004, 2006).

В составе молодёжной сборной России становилась бронзовым призёром чемпионата Европы (1996) и серебряным призёром чемпионата мира (1997).

Достижения в составе сборной России: двукратная чемпионка мира (2001, 2005), бронзовый призёр чемпионата Европы (2000), серебряный призёр чемпионата Европы (2006). Участница Олимпийских игр-2012 в Лондоне. Признавалась MVP чемпионата мира 2005 года, лучшей линейной чемпионата мира-2001 и чемпионата мира 2005, чемпионатов Европы 2000, 2002, 2004 и 2006 годов.

Как помощница тренера студенческой сборной России Левона Акопяна — победительница Универсиады-2015 в Кванджу (Южная Корея). В сезоне-2020/21 она помогала исполняющей обязанности главного тренера Ольге Акопян в ЦСКА, который выиграл чемпионат России и вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов. После этого вошла в тренерский штаб сборной России. 20 сентября 2021 года назначена главным тренером женской сборной по гандболу.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гандболистки России
Игроки ГК «Динамо» Волгоград
Игроки ГК «Крим»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по гандболу
Заслуженные мастера спорта России
Игроки женской сборной России по гандболу
Гандбольные тренеры России
Тренеры женской сборной России по гандболу